Lindenschmit ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Lindenschmit (1857–1939), deutscher Maler
 Johann Lindenschmit (1771–1845), deutscher Zeichner, Stecher, Medailleur und Münzgraveur 

Siehe auch:
 Lindenschmidt